Az alábbi családfa a csagatáj kánok családi kapcsolatait igyekszik bemutatni.

Jegyzet
Származásuk bizonytalansága miatt nem szerepel a családfában:
'Ali-Szultán (? – 1342)
I. Mohammed (? – 1343)
Danismendzsi (? – 1348)

Források
http://steppeasia.pagesperso-orange.fr/genealogie_gengis_khan.htm
török wikipédia

Kapcsolódó szócikkek 
Csagatáj kánok listája

Uralkodói családfák